Condado de Chilton
 Chilton (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos